Николай Кутепов
 Кутепов, Николай Васильевич (в монашестве Николай; 1924—2001) — епископ Русской православной церкви; митрополит Нижегородский и Арзамасский.
 Кутепов, Николай Иванович (1851—1907) — русский генерал, автор многотомного очерка «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси».